Las siglas FNV pueden hacer referencia a:
 Fallout: New Vegas, videojuego lanzado en 2010;
 La Federación Nacional Velasquista, antiguo partido político ecuatoriano;
 Fundación Navarro Viola;
 Fowler–Noll–Vo, función hash no criptográfica.

Siglas